Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pavel Šnobel e Martin Štěpánek che hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Lars Übel 7-65, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Gergely Kisgyorgy /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Pavel Šnobel /  Martin Štěpánek (Campioni)

 Mustafa Ghouse /  Daniel Kiernan (quarti di finale)
 Philipp Petzschner /  Lars Übel (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2005